Isanotski steht für:

 Isanotski Peaks, einen Vulkan in Alaska
 Isanotski Strait, eine Meerenge in Alaska